Ярослав Всеволодович — имя русских князей:
 Ярослав Всеволодович (1139—1198) — князь черниговский, сын Всеволода Ольговича.
 Ярослав Всеволодович (1191—1246) — князь новгородский, великий князь владимирский, сын Всеволода Большое Гнездо.